Sulejmani est un patronyme albanais dérivé du prénom Sulejman («  »), et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1981), footballeur albanais ;
 Ibrahim Sulejmani (mort en 2012), nationaliste albanais ;
 Miralem Sulejmani (né en 1988), footballeur serbe ;
  (né en 1986), footballeur albano-macédonien ;
 Valmir Sulejmani (né en 1996), footballeur kosovar.

Notes et références

Voir aussi 
 Suleimani ou Soleimani